Kostolná
 Nagyegyházas (Kosztolna) szlovákiai község szlovák neve a Miavai járásban
 Vágegyháza (Kosztolna), Vágegyháza - Alsózáros szlovákiai község részének szlovák neve a Trencséni járásban
 Kostolná Bašta, (Egyházasbást, vagy más néven Újbást) szlovákiai község korábbi szlovák neve a Rimaszombati járásban
 Kostolná Gala, (Egyházgelle) Gelle szlovákiai község részének szlovák neve a Dunaszerdahelyi járásban
 Kostolná pri Dunaji (Egyházfa, vagy más néven Egyházfalva) szlovákiai község korábbi szlovák neve a Szenci járásban
 Kostolná Ves (Kisegyházas) szlovákiai község a Privigyei járásban
 Kostolná–Záriečie (Vágegyháza-Alsózáros) szlovákiai község a Trencséni járásban

Lásd még
 Kosztolány (egyértelműsítő lap)